Menon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 A. G. K. Menon
 Federica Menon